Maurice Smith peut désigner :
 Maurice Smith (1980-), un athlète jamaïcain, spécialiste du décathlon ;
 Maurice Smith (1961-), un kickboxeur professionnel américain, devenu combattant de MMA et ancien champion poids lourds de l'UFC ;
 Maurice Smith (1965-), un ancien joueur de basket-ball professionnel américain.